Бромид кремния(II) — бинарное неорганическое соединение
кремния и брома с формулой SiBr,
вещество от жёлтого до коричневого цвета,
при получении полимеризуется до (SiBr).

Получение 
 Пропускание тетрабромида кремния через раскалённый кремний:

Физические свойства 
Бромид кремния(II) образует полимер (SiBr) — хрупкое смолоподобное вещество от жёлтого до коричневого цвета.
Молекулярная масса 3000-3600.

При ≈60°С размягчается, при 100-110°С вытягивается в нити, при 160-180°С становится вязким, как смазочное масло.

Полимер разлагается при 300°С с образованием SiBr.

Растворяется в органических растворителях, например в бензоле, ксилоле, тетрахлорметане.
Слабо растворяется в эфире.

Гидролизуется в воде, в отсутствии влаги устойчиво на воздухе, температура воспламенения 120°С.

Литература 
 

кремния
Соединения кремния